układ hamulcowy pociągu
 układ hamulcowy roweru
 układ hamulcowy samochodu
 układ hamulcowy tramwaju

Hamulce